Список театров Грузии.
Тбилиси неофициально считается театральной столицей Кавказа.
Старейший драматический театр Грузии, основан в 1869 году. Именно в театре имени Шота Руставели в середине 19 века первые профессиональные грузинские актеры впервые сыграли грузинскую пьесу. Труппа была собрана по инициативе царского наместника на Кавказе графа Воронцова. Актеры жили на средства царского правительства.

В Тбилиси действует театральный музей, и союз театров Грузии. По приблизительным оценкам в стране действуют более 50 театров (в основном комедийно-драматические, кукольные, оперные, цирк, и иные редкие жанры, в том числе русский, армянский, азербайджанский комедийно-драматический театры.)

Театры

Батуми 
 Грузинский батумский театр имени И. Чавчавадзе

 Батумский оперный театр (1921—1926) (действует с 2002 года)

 Батумский кукольный театр.

Хуло 
 Хулойский драм.театр (Аджария).

.

Болниси 
 Грузино-азербайджанский драм.театр.

.

Гори 
 Горийский драматический театр им. Г. Эристави,

.

Боржоми 
 Боржомский кукольный театр.

.

Цхинвали (Бывшая Юго-Осетинская область) 
 Цхинвальский грузинский драматический театр им.В. Пшавела. (действовал в 1986—1991 годах, разрушен во время войны)
(В современное время расположен в центре столицы Тбилиси и носит имя И.Мачабели.)

г.Цхинвали Цхинвальский регион  
 Юго-Осетинский государственный (сераст./де-факто) драматический театр ИМ.Коста Хетагурова

Зугдиди (Самегрело) 
 Зугдидский драматический театр им. Шалвы Дадиани

Поти 
 Грузинский потийский театр им.Валерия,

 Потийский русский театр.

Телави 
 Телавский государственный академический драматический театр им. Важа-Пшавела.

.

Кварели 
 Кварельский театр им.И.Чавчавадзе

.

Сигнахи 
 Сигнахский театр.

Тбилиси 

В городе около 32 театров драматических и других жанров.

 1) Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили,

 2) Тбилисский русский драматический театр имени А. С. Грибоедова,

 3) Грузинский театр имени Шота Руставели (основан в 1869 году старейший в стране),

 Тбилисская филармония,

 4) Королевский муниципальный театр,

 5) Тбилисский азербайджанский драматический театр имени Мирза Фатали Ахундова,

 6) Тбилисский армянский драматический театр им. Шаумяна, ныне Тбилисский армянский драматический театр им. Петра Адамяна, 

 7) Национальный театр песни и танца "Эрисиони" (основан в 19 веке)

 Тбилисский осетинский народный драм.театр (действовал 1907-1916, 1946-1953 гг.)

 8) Тбилисский (грузинский) "Цхинвальский профессиональный театр И.Мачабели"  (переехавший из города Цхинвал в 1990 году. (Проспект Давида Агмашенебели. Бывшаяя Плеханова),

 9) Театр грузинского фольклора "Набади",

 10) Тбилиссий театр движения Кахи Бакурадзе,

 11) Тбилисский театр имени Гиоргия Шавгулидзе "Сахиба"

 12) Тбилисский театр Меоре сахли,

 13) Тбилисский театр музыки и драмы имени Васо Абашидзе,

 14) Грузинский театр оперы и балета имени Палиашвили,

 15) Грузинский театр юного зрителя,

 16) Тбилисский драматический театр имени Сандро Ахметели,

 17) Театр киноактера имени Михаила Туманишвили,

 18) Театр Движений,

 Тбилисский цирк,

 19) Театр драмы Шиликашвили,

 20) Тбилисский театр на Атонели,

 21) Тбилисский театр марионеток им.Резо Габриадзе,

 22) Тбилисский театр Пантомимы,

 23) Тбилисский театр теней рук «Будругана-Гагра»

 24) Тбилисский театр пальцев,

 25) Театр современного искусства.

 26) Тбилисский театр Сандро Мревлишвили,

 27) Нью Джорджиан Балет, или Новый грузинский балет,

 28) Театр антрепризы,

 29) Свободный театр.

.

Кутаиси 

 Грузинский кутаисский театр имени Ладо Месхишвили

 Кутаисский театр оперы и балета имени Мелитона Баланчивадзе

 Кукольный театр.

.

Сенаки (Самегрело) 
 Театр имени Акакия Хоравы.

.

Хобби (Самегрело) 
 Театр имени Пьера Кобахидзе.

.

Ахалцихе 
 Ахалцихский армянский народный театр.

Месхети 
 Месхетский государственный драм.театр.

.

Сухум (Республика Абхазия) 
 Грузинский Сухумский театр (разрушен во время войны)

Хашури 
 Рабочий драматический театр Хашури.

.

Чиатура 
 Грузинский чиатурский театр имени А. Церетели.

.

Озургети 
 Театр им.А.Цуцунава.

Степанцминда 
 Грузинский драматический народный театр им. Казбеги.

Примечания

Ссылки 
 
Списки зданий и сооружений Грузии
Грузия